A Žiar településnév jelentései:

Zsár szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Zsór szlovákiai község szlovák neve a Nagyrőcei járásban
Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) szlovákiai város a Garamszentkereszti járásban